Der Scottish League Cup wurde 1955/56 zum 10. Mal ausgespielt. Der schottische Fußball-Ligapokal, der unter den Teilnehmern der Scottish Football League ausgetragen wurde, begann am 13. August 1955 und endete mit dem Finale am 22. Oktober 1955 im Hampden Park von Glasgow. Als Titelverteidiger startete Heart of Midlothian in den Wettbewerb das sich im Vorjahresfinale gegen den FC Motherwell durchgesetzt hatte. Im diesjährigen Endspiel traf der FC Aberdeen auf den FC St. Mirren. Die Dons aus Aberdeen erreichten nach 1947 zum zweiten Mal das Endspiel im Ligapokal. Für die Saints war es die erste Finalteilnahme. Die Dons gewannen das Finale mit 2:1. In der schottischen Meisterschaft wurden die Dons als Titelverteidiger hinter den Glasgow Rangers Vizemeister, die Saints wurden Fünfzehnter.

Gruppenphase

Gruppe 1 
Ausgetragen wurden die Begegnungen zwischen dem 13. August und 3. September 1955.

Gruppe 2 
Ausgetragen wurden die Begegnungen zwischen dem 13. August und 3. September 1955.

Gruppe 3 
Ausgetragen wurden die Begegnungen zwischen dem 13. August und 3. September 1955.

Gruppe 4 
Ausgetragen wurden die Begegnungen zwischen dem 13. August und 3. September 1955.

Gruppe 5 
Ausgetragen wurden die Begegnungen zwischen dem 13. August und 3. September 1955.

Gruppe 6 
Ausgetragen wurden die Begegnungen zwischen dem 13. August und 3. September 1955.

Gruppe 7 
Ausgetragen wurden die Begegnungen zwischen dem 13. August und 3. September 1955.

Gruppe 8 
Ausgetragen wurden die Begegnungen zwischen dem 13. August und 3. September 1955.

Gruppe 9 
Ausgetragen wurden die Begegnungen zwischen dem 13. August und 3. September 1955.

Supplementary Round 
Ausgetragen wurde die Extrarunde am 6. und 8. September 1955.

|}

Viertelfinale 
Ausgetragen wurden die Hinspiele am 14. September 1955. Die Rückspiele fanden am 17. September 1955 statt. Das Wiederholungsspiel wurde am 21. September 1955 ausgetragen.

|}

Wiederholungsspiel 

|}

Halbfinale 
Ausgetragen wurden die Spiele am 1. Oktober 1955. Das Wiederholungsspiel wurde am 8. Oktober 1955 ausgetragen.

|}

Wiederholungsspiel 

|}

Finale

Weblinks 
 Offizielle Webseite
 Scottish League Cup 1955/56 bei statto.com

1955/56
Fußballsaison 1955/56